Night Terrors est un film d'horreur américain réalisé par Tobe Hooper, sorti en 1995.
 Night Terrors est un épisode de la série télévisée Doctor Who, sorti en 2011.